Une fée est une créature légendaire généralement féminine. On parle en particulier de fée marraine dans certains cas.

Ce nom a été utilisé pour désigner
 la fée verte, pour parler de l'Absinthe
 la fée électricité, pour parler de l'électricité, en particulier illustré par le tableau La Fée Électricité de Raoul Dufy.

Sigle 
FEE peut désigner :
 Fédération des éclaireuses et éclaireurs.
 Fédération des experts-comptables européens

Patronyme 

 Antoine Laurent Apollinaire Fée.
 Enzo Le Fée
 , patronyme irlandais

Toponyme 

 Saas-Fee, commune suisse du Valais
 La Côte-aux-Fées, commune suisse du Canton de Neuchâtel

Le terme est aussi utilisé pour de nombreux lieux-dits (notamment mégalithiques) et éléments naturels :
 les cheminées de fées
 les chemins des fées
 les forts de fées
 divers dolmens comme La Roche-aux-Fées, (Essé, en Bretagne) ou la Pierre-aux-Fées, (Reignier, en Auvergne-Rhône-Alpes)
 des allées couvertes comme la Maison des fées (Tressé, en Normandie) et de nombreuses grottes des fées.

Voir aussi